A Asociación Deportiva Ramonense é um clube de futebol costarriquenho com sede em San Ramón (Costa Rica). A equipe compete no Campeonato Costarriquenho de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1953.

Ligações externas 
´Sítio oficial 

Clubes de futebol da Costa Rica
Clubes de futebol fundados em 1953